Farley kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Farley (Iowa)
Farley (Missouri)

En de volgende plaatsen elders:
Farley (Engeland)